En anglais, host signifie «  ».

 En informatique, un Host est un équipement accueillant des applications logiciel, le fichier hosts est utilisé par le système lors d'une connexion à Internet ;
 host est aussi une commande Unix permettant de lire les serveurs DNS.
 Le terme Ost ou host désignait l'armée en campagne à l'époque féodale et le service militaire que les vassaux devaient à leur suzerain au Moyen Âge ;
 Host est un album de Paradise Lost.

Cinéma 
 The Host, un film sud-coréen sorti en 2006 ;
 The Host, le titre original de l'épisode L'Hôte de la série télévisée X-Files ;
 Host, un film d'horreur britannique sorti en 2020.

Nom de famille 

 Alisa Host (1988-), écrivaine voyageuse suisse.
 Michel Host (1942-2021), écrivain français.

Voir aussi